Parafie pod wezwaniem św. Piotra i Pawła

 Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Boleszczynie
 Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Bożkowie
 Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Długopolu Górnym
 Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Dołubowie
 Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Dusznikach-Zdroju
 Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Dziembowie
 Parafia św. Piotra i Pawła w Grzędzinie
 Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kamieniu
 Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kruszwicy
 Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Łodzi
 Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Międzyrzecu Podlaskim
 Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Mrzeżynie
 Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Mątowach Wielkich
 Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Opaleniach
 Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Paniowach
 Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Parzymiechach
 Parafia Archikatedralna pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Poznaniu
 Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Pucku
 Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Radzikowie
 Parafia św. Piotra i Pawła w Radzyminku
 Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Rąbiniu
 Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Reszlu
 Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Równem
 Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Srebrnej Górze
 Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Świebodzicach
 Parafia św. Piotra i Pawła w Świętochłowicach
 Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Strzegomiu
 Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach
 Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Trlągu
 Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Wałbrzychu
 Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Zdołbunowie
 Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Zwróconej

Zobacz też 
 kościół św. Piotra i Pawła
 parafia św. Pawła
 parafia św. Piotra

Piotr Paweł, św.